Do soutěže mužské dvouhry na marockém tenisovém turnaji Grand Prix Hassan II 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl slovenský tenista Martin Kližan, jenž se před jeho zahájením odhlásil.

Vítězem dvouhry se stal 25letý čtvrtý nasazený Argentinec Federico Delbonis, jenž ve finále zdolal 19letou chorvatskou turnajovou trojku Bornu Ćoriće po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2016
ATP World Tour 2016